est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Galaxy Express 999 en 1977.

Biographie fictive 
La reine Promethium est envoyée sur Terre sous la fausse identité de Sanae, une institutrice. Les habitants de sa planète, La Métal, viennent de se réveiller. Promethium doit mener à bien sa mission : faire des humains les plus intelligents des esclaves pour son peuple. Mais Promethium a de l'empathie pour les humains et ne peut s'y résoudre. Son peuple décide d'attaquer la Terre.

Après cette crise, Promethium revient sur La Métal. Elle donne naissance à deux filles : Emeraldas et Maetel. Plus tard, la planète La Métal est déviée de sa trajectoire par un incident cosmique. La planète se meurt et la reine décide de transformer tous les habitants de sa planète en androïdes.

Description

Physique

Personnalité

Famille 
La Reine Promethium est la mère de Maetel et d'Emeraldas.

Création du personnage

À propos du nom 
Dans le long métrage Princesse Millenium, Promethium est appelé Millenium.

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 - Ginga Tetsudou 999, Leiji Matsumoto, 1977-1996)

Série animée 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 - Ginga Tetsudou 999, Nobutaka Nishizawa, 1978-1981, 113 épisodes) avec Ikuko Tani
 La Reine du fond des temps (新竹取物語1000年女王 - Shin Taketori Monogatari - Sen-Nen Joou, Nobutaka Nishizawa, 1981-1982, 42 épisodes) avec Taeko Nakanishi

Films 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Rintaro, 1979) avec Ryôko Kinomiya
 Adieu Galaxy Express 999 (さよなら銀河鉄道999　アンドロメダ終着駅 — Sayonara Ginga Tetsudô Three Nine - Andoromeda Shûchakueki, Rintaro, 1981) avec Ryôko Kinomiya
 Princesse Millenium (新竹取物語・1000年女王 — Shin Taketori Monogatari - Sen-Nen Joou, Masayuki Akehi, 1982)

OVA 
 Maetel Legend (メーテルレジェンド - Maetel Legend, Kazuyoshi Yokota, 2000) avec Keiko Han
 Space Symphony Maetel (宇宙交響詩メーテル ～銀河鉄道999外伝～ - Uchuu Koukyoushi Maetel : Ginga Tetsudou 999 Gaiden, Shinichi Masaki, 2004) avec Keiko Han

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage de fiction créé en 1977